McLean megye (Észak-Dakota)
 McLean megye (Illinois)
 McLean megye (Kentucky)